Miejscowości w USA:
 Fort Washington – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Fort Washington – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Fort Washington – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery
 Fort Washington – fort wojskowy znajdujący się na wyspie Manhattan; obecnie część Nowego Jorku